Six navires de la Royal Navy ont porté ou auraient dû porter le nom de HMS Ramillies :
 le HMS Ramillies, un vaisseau de  rang lancé en 1664 sous le nom de HMS Royal Katherine, renommé HMS Ramillies en 1706, détruit en 1760, brûlé par la suite ;
 le , un vaisseau de troisième rang de 74 canons lancé en . Il a coulé, avec le Centaur, lors d'une tempête en , alors qu'il ramenait le Ville de Paris  et le Glorieux en Angleterre ;
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons lancé en 1785, placé en service portuaire en 1831, détruit en 1850 ;
 le , un cuirassé de la classe Royal Sovereign, lancé en 1892, détruit en 1913 ;
 le , un cuirassé de la classe Revenge, lancé en 1916, détruit en 1948 ;
 le HMS Ramillies, un sous-marin de la classe Resolution, commandé en 1964, annulé en 1965.

Ramillies